Dejworek ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Dejworek (* 1952), polnischer Basketballspieler
 Nils Dejworek (* 1995), deutscher Basketballspieler
 Philip Dejworek (* 1978), deutscher Basketballtrainer und ehemaliger -spieler